

Жінки 
 Шемчишина Майя (* 1972) — українська легкоатлетка-бігунка з бар'єрами. Майстер спорту України міжнародного класу.

Чоловіки 
 Шемчишин Володимир Павлович (* 1952) — заступник Голови ВСЦ ЄХБ.